Chris Lebeau (1878-1945), Nederlands kunstenaar en ontwerper
Joseph Lebeau (1794-1866), Belgisch politicus
Madeleine Lebeau (1923-2016), Franse actrice
Paul Lebeau (1908-1982), Vlaams letterkundige en schrijver